Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Namen und wichtiger Zahlen, die in Verbindung mit den Fußballern des 1. FC Phönix Lübeck und zum Teil auch mit seinen Vorgängervereinen stehen. Die Daten, die zu einem großen Teil in Listenform dargestellt werden, sind zum Teil im Hauptartikel verlinkt und sorgen somit für eine bessere Übersichtlichkeit im Artikel.

Teilnahme an überregionalen Wettbewerben und Aufstiegsrunden

Norddeutsche Meisterschaft 1926/27 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga 1953 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga 1956 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga 1957 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga 1967 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga 1978 

|}

Besondere Spiele in der Vereinshistorie 

Einige Spiele aus der Vereinsgeschichte, auf die im Hauptartikel Bezug genommen wird, sind an dieser Stelle gesondert aufgeführt. Die ausgewählten Begegnungen spielen aufgrund der Einschätzungen der Lokalpresse (NFV-Meisterschaft 1930/31) oder aufgrund statistischer Besonderheiten (Zuschauerrekord in der Oberliga 1959/60) eine herausgehobene Rolle in der Geschichte des 1. FC Phönix Lübeck oder seiner Vorgängervereine.

Viertelfinale der NFV-Meisterschaft 1930/31

Spiel gegen den VfB Lübeck in der Oberliga Nord 1959/60

Aufstieg in die Amateuroberliga 1978

Jugendmeisterschaften mit Phönix-Beteiligung

Spielerliste 

Die folgende Liste führt alle Spieler auf, die für den LBV Phönix beziehungsweise den 1. FC Phönix Lübeck mindestens fünfzig Spiele in der erstklassigen Oberliga Nord (in der Tabelle als OL abgekürzt), der zweitklassigen Regionalliga Nord (in der Tabelle als RL abgekürzt) oder in beiden Spielklassen zusammengenommen für den Verein gemacht haben. Darüber hinaus ist das Geburtsjahr der Spieler angegeben.

Siehe auch 
 1. FC Phönix Lübeck

Einzelnachweise 

Lubeck, Phonix
1. FC Phönix Lübeck